La gara di slalom parallelo femminile ai campionati del mondo di snowboard 2013 si è svolta a Stoneham il 27 gennaio 2013, con la partecipazione di 45 atlete da 19 nazioni.

Risultati

Qualificazione
Le atlete hanno effettuato due discese, una sul percorso blu e una sul percorso rosso. Le 16 con la somma dei tempi migliore si sono qualificate per la fase finale.

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Campionati mondiali di snowboard 2013